1966 Голяма награда на Мексико е 4-то за Голямата награда на Мексико и девети кръг от сезон 1966 във Формула 1, провежда се на 23 октомври 1966 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико